powóz (pojazd) – dwu- lub czterokołowy pojazd konny.
 powóz (posługa komunikacyjna) – świadczenie wynikające ze średniowiecznego prawa książęcego.